Găvănești se poate referi la:
 Localități din România:
 Găvănești, Buzău
 Găvănești, Gorj
 Găvănești, Olt, reședința comunei cu același nume
 Găvănești, Vâlcea

Vezi și 
 Găvănescu

Toponime românești